Blasel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Blasel (* 1948), deutscher Laufsportler
 Jakob Blasel (* 2000), deutscher Klimaaktivist
 Jürgen Blasel (* 1960), deutscher Radrennfahrer.
 Johanna Blasel (1840–1910), österreichische Theaterschauspielerin
 Karl Blasel (1831–1922), österreichischer Schauspieler und Theaterdirektor
 Leopold Blasel (1866–1931), österreichischer Theaterschauspieler, Ingenieur, Gastwirt und Bezirksvorsteher.
 Leopoldine Blasel (1858–1926), österreichische Sängerin und Theaterschauspielerin
 Paul Blasel (1855–1940), österreichischer Sänger und Theaterschauspieler
 Rita Czech-Blasel (* 1934), deutsche Skilangläuferin